

Geografia
 El Tigre – città del Venezuela

Soprannomi
 El Tigre – soprannome dato all'attaccante colombiano Radamel Falcao

Cinema
 El Tigre (My Outlaw Brother) – film del 1951 diretto da Elliott Nugent
 El Tigre (Ride Beyond Vengeance) – film del 1966 diretto da Bernard McEveety

Televisione
 El Tigre – serie televisiva animata statunitense trasmessa dal 2007 al 2008

Musica
 El Tigre – Pseudonimo usato dal cantante Alberto Anelli per alcune incisioni di Italo disco

Fumetti
 El Tigre – personaggio minore Marvel Comics, avversario degli X-Men e Ka-Zar

Altro
 El Tigre – fucile prodotto dalla Garate y Anitua Cia. tra il 1915 e il 1938